Ungureni (Botoşani), commune roumaine.
 Ungureni (Bacău), commune roumaine.